Brygady jazdy (kawalerii) noszące numer „5” lub „V”:

Polskie:
 5 Brygada Kawalerii Narodowej (1776–1793)
 5 Brygada Jazdy (1919–1921)
 V Brygada Jazdy (1921–1924)
 5 Samodzielna Brygada Kawalerii (1924–1937) → Krakowska Brygada Kawalerii

Austro-węgierska:
 5 Brygada Kawalerii

Radziecka:
  (1922–1932) → 15 Kubańska Dywizja Kawalerii